Bure, även skrivet Buhre,  är ett svenskt efternamn, som också förekommer i Ryssland. Den 31 december 2021 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med stavningsvarianterna
 Bure 58
 Buhre 245
Tillsammans blir detta 303 personer.

Personer med efternamnet Bure eller Buhre

 Anders Bure (1571–1646), matematiker och kartograf
 Bertil Buhre (1863–1930), läkare och ämbetsman
 Birger Buhre (1918–1989), journalist och idrottsledare
 Claes Bure (född 1950), musiker och kompositör
 Jacob Bure (1646–1709), landshövding
 Jonas Bure (1575–1655), riksarkivarie
 Katarina Bure (1629–1706), påstådd häxa
 Olaus Laurentii Bure (död 1614), präst och riksdagsman
 Olof Bure (1578–1655), läkare, juurist och ämbetsman
 Pavel Bure (född 1971), rysk ishockeyspelare
 Roland Olai Bure (1587–1670), präst och riksdagsman
 Valerij Bure (född 1974), rysk ishockeyspelare
 Vladimir Bure (född 1950), rysk simmare

Källor

Svenska efternamn
Ryska efternamn